Diese Episodenliste enthält alle Episoden der Pseudo-Doku K11 – Kommissare im Einsatz bzw. K11 – Die neuen Fälle, die auf den Privatsendern Sat.1 und Sat.1 Österreich ausgestrahlt wird. Bisher wurden mehr als 2000 Episoden in 14 Staffeln und vier Specials gedreht.

Übersicht

Staffel 1 (Episoden 1–200) 
In der ersten Staffel wurden 200 Episoden produziert.

Staffel 2 (Episoden 201–316) 
Für die zweite Staffel wurden 116 Episoden produziert.

Staffel 3 (Episoden 317–429) 
In der dritten Staffel wurden 113 Episoden gedreht.

Staffel 4 (Episoden 430–625) 
Für die vierte Staffel wurden 196 Episoden gedreht.

Staffel 5 (Episoden 626–815) 
Für die fünfte Staffel wurden 190 Episoden produziert.

Staffel 6 (Episoden 816–1011) 
In der sechsten Staffel wurden 196 Episoden gedreht.

Staffel 7 (Episoden 1012–1173) 
Die siebente Staffel enthält 162 Episoden.

Staffel 8 (Episoden 1174–1316) 
Es wurden für die achte Staffel 143 Episoden produziert.

Staffel 9 (Episoden 1317–1491) 
In der neunten Staffel wurden 175 Episoden produziert.

Staffel 10 (Episoden 1500–1663) 
Gedreht wurden 165 Episoden in der zehnten Staffel.

Staffel 11 (Episoden 1664–1828) 
165 Episoden wurden in der elften und bis 2020 letzten Staffel produziert.

Staffel 12 (Episoden 1829–1908) 
2020 gab Sat.1 die Produktion einer neuen Staffel im Auftrag. Die Episoden wurden zwischen Januar und März 2020 produziert und der erste Teil wurde vom 11. Mai 2020 bis zum 29. Mai 2020 ausgestrahlt. Der Untertitel Kommissare im Einsatz wurde durch Die Neuen Fälle ersetzt. Beim ersten Teil wurden nur 14 Episoden produziert. Die Dreharbeiten mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen werden. Im Juni und Juli 2020 wurde die Produktion wieder aufgenommen. Die Fortsetzung der neuproduzierten Episoden wurde vom 24. August 2020 bis zum 16. Dezember 2020 ausgestrahlt. In der zwölften Staffel wurden insgesamt 80 Episoden produziert.

* Gleicher Titel wie Episode 1217

** Gleicher Titel wie Episode 374

*** Gleicher Titel wie Episode 63

**** Gleicher Titel wie Episode 1149

***** Gleicher Titel wie Episode 560

Staffel 13 (Episoden 1909–2054)

Staffel 14 (Episoden 2055–2149)

2Specials 
Während der Sommerpause der 6. Staffel wurden 45 Minuten lange Spezialepisoden ausgestrahlt. Die Spezialepisoden wurden mittwochs um 22.15 Uhr ausgestrahlt, Sat.1 überlegte bei guten Einschaltquoten die Verlegung in die Primetime. Aufgrund zu geringer Resonanz wurde diese Überlegung aber nicht umgesetzt.

Im Rahmen der 10. und 11. Staffel wurden zudem einige der Episoden mit 34 Minuten Länge ausgestrahlt (oben farbig markiert).

Weblinks 
 
 

Episodenliste